Het ATP-toernooi van Atlanta 2021 (met de officiële naam Truist Atlanta Open) werd gespeeld van 26 juli tot en met 1 augustus 2021. Er werd gespeeld op de outdoor hardcourtbanen van het Atlantic Station in de Amerikaanse stad Atlanta.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Atlanta
ATP-toernooi van Atlanta